Гумрак:
 Гумрак (аэропорт) — международный аэропорт города Волгограда
 Гумрак (Волгоград) — микрорайон Волгограда
 Гумрак (станция) — станция Приволжской железной дороги